NGC 7686 (другое обозначение — OCL 251) — рассеянное скопление в созвездии Андромеда.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7686
Андромеда (созвездие)
Рассеянные скопления